Trois classes de navires ont porté le nom de classe Palestro :
 la , une classe de canonnières de la Regia Marina lancées dans les années 1860;
 la , une classe de quatre batteries flottantes de la Marine française lancées dans les années 1860 ;
 la , une classe de contre-torpilleurs (destroyers) de la Regia Marina lancés dans les années 1920.

Voir aussi